Дубово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубово — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Дубово — деревня в Солигорском районе Минской области.

Молдавия 
 Дубово — село в Дубоссарском районе Приднестровья.

Россия 
 Дубово — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Дубово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Дубово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Дубово — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Дубово — село в Красноокнянском районе Одесской области.

См. также 
 Дубово-Василевка
 Дубов
 Дубовка (значения)
 Дубовская
 Дубовский
 Дубовское
 Дуброво